L'uomo nel mirino (The Gauntlet) – film del 1977 diretto da Clint Eastwood
 The Gauntlet – film del 2013 diretto da Matt Eskandari